Another Time, Another Place může být:

 Another Time, Another Place (album, Fever Tree) – album skupiny Fever Tree (1968)
 Another Time, Another Place (album, Bryan Ferry) – album zpěváka Bryana Ferryho (1974)
 Another Time, Another Place (album, Jennifer Warnes) – album zpěvačky Jennifer Warnes (2018)
 původní název filmu Jiný čas, jiné místo (1958)
 Another Time, Another Place (píseň) – píseň skupiny U2 (1980)